Эдер () — река в центральной Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия и Гессен. Является притоком реки Фульда.

Исток Эдера находится в юго-восточной части федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, в районе Зиген-Витгенштейн. Далее Эдер течёт по сельской местности, преимущественно в северо-восточном направлении.

Города, расположенные на берегах Фульды: Баттенберг, Франкенберг, Вальдек, Фритцлар, Фельсберг.

Притоки Фульды
Реки Северного Рейна-Вестфалии
Реки Гессена